Velika nagrada Velike Britanije 1953 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 18. julija 1953.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 90
| 2:50:00
| 1
| 8,5
|-
! 2
| 23
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 90
| + 1:00
| 4
| 6
|-
! 3
| 6
|  Nino Farina
| Ferrari
| 88
| +2 kroga
| 5
| 4
|-
! 4
| 24
|  José Froilán González
| Maserati
| 88
| +2 kroga
| 2
| 3,5
|-
! 5
| 8
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 87
| +3 krogi
| 3
| 2
|-
! 6
| 25
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 82
| +8 krogov
| 16
|  
|-
! 7
| 10
|  Princ Bira
| Connaught-Lea-Francis
| 82
| +8 krogov
| 19
|  
|-
! 8
| 16
|  Ken Wharton
| Cooper-Bristol
| 80
| +10 krogov
| 11
|  
|-
! 9
| 20
|  Peter Whitehead
| Cooper-Alta
| 79
| +11 krogov
| 14
|  
|-
! 10
| 9
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 78
| +12 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jimmy Stewart
| Cooper-Bristol
| 79
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Tony Rolt
| Connaught-Lea-Francis
| 70
| Pog. gred
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 65
| Glavna os
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 65
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 19
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 56
| Pregrevanje
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 56
| Zavrten
| 23
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jack Fairman
| HWM-Alta
| 54
| Sklopka
| 27
|  
|-
! Ods
| 12
|  Roy Salvadori
| Connaught-Lea-Francis
| 50
| Kolo
| 28
|  
|-
! Ods
| 31
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 34
| Sklopka
| 26
|  
|-
! Ods
| 1
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 31
| Sklopka
| 12
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jean Behra
| Gordini
| 30
| Črpalka za gorivo
| 22
|  
|-
! Ods
| 15
|  Ian Stewart
| Connaught-Lea-Francis
| 24
| Vžig
| 20
|  
|-
! Ods
| 29
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 14
| Glavna os
| 8
|  
|-
! Ods
| 3
|  Duncan Hamilton
| HWM-Alta
| 14
| Sklopka
| 17
|  
|-
! Ods
| 28
|  Harry Schell
| Gordini
| 5
| El. sistem
| 9
|  
|-
! Ods
| 11
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea-Francis
| 0
| 
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Tony Crook
| Cooper-Bristol
| 0
| Dovod goriva
| 25
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953